

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися 
 заснована Тернопільська середня школа № 16

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 21 червня — український військовий медик Володимир Вовк;  2016 в очеретиному на Донеччині

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1972 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання